Camera con vista (A Room with a View) – romanzo di E. M. Forster del 1908
 Camera con vista (A Room with a View) –  film del 1986 diretto da James Ivory
 Camera con vista – singolo di Federica Abbate del 2019